Джанлука Базиле (; родился 24 января 1975 года в Руво-ди-Пулье) — итальянский профессиональный баскетболист. В основном играл на позиции разыгрывающего защитника, также способен был эффективно играть как атакующий защитник и лёгкий форвард, отличался высоким мастерством исполнения трёхочковых бросков. С 1998 года Базиле выступал за национальную сборную Италии, являлся её капитаном. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года, чемпион Европы 1999 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2003 года. После многолетнего выступления за «Барселону», перед сезоном 2011/2012 подписал контракт с итальянским «Канту». В июле 2012 года подписал контракт с «Миланом». Карьеру завершил в 42 года после 3 сезонов в клубе «Орландина».

Достижения 
 Серебряный призёр Олимпийских игр 2004
 Чемпион Европы 1999
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2003
 Бронзовый призёр Средиземноморских игр 1997
 Чемпион Евролиги 2009
 Чемпион Италии 2000, 2005
 Чемпион Испании 2009, 2011
 Обладатель Кубка Испании 2007, 2010, 2011
 Самый ценный игрок регулярного сезона чемпионата Италии 2003/2004
 Самый ценный игрок серии плей-офф чемпионата Италии 2004/2005
 Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» — 27 сентября 2004 года

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Джанлука Базиле на сайте БК «Барселона»
 Джанлука Базиле на сайте Евролиги

Баскетболисты Италии
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Орландина»
Чемпионы Италии по баскетболу
Игроки сборной Италии по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»